Horvátország
 Poreč város Isztria megyében
 Poreč, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Miholjački Poreč, Porecs falu horvát neve Alsómiholjác községben, Eszék-Baranya megyében